Vagabonds of the Western World — третий студийный альбом ирландской хард-рок-группы Thin Lizzy, вышедший в 1973 году. Это последний альбом группы с гитаристом Эриком Беллом, а также первый альбом, оформлением которого занимался художник .

Отзывы критиков 

AllMusic охарактеризовала Vagabonds of the Western World «задающим настрой и предельный кураж» и посчитала, что это их «первый акустически удовлетворяющий альбом»; «The Rocker» — их «первая действительная классика», «Little Girl in Bloom» названа «абсолютно безупречной», но «The Hero and the Madman» и «Slow Blues» получили оценку «раздутой» и «прохладной» соответственно.

Пит Пардо из Sea of Tranquility посчитал, что альбом «наполнен горячим блюз-роком, фолк- и психоделическими номерами и тёмными, атмосферными композициями, соединившими рок и джаз в новое, цепляющее звучание». Он также отметил бонусы делюкс-издания альбома, особенно «горячую» версию «Suicide».

Список композиций 
Все композиции написаны Филом Лайноттом, кроме отмеченных отдельно.

Оригинальное издание

Сторона А 
 «Mama Nature Said» — 4:52
 «The Hero and the Madman» — 6:08
 «Slow Blues» (Дауни, Лайнотт) — 5:14
 «The Rocker» (Белл, Дауни, Лайнотт) — 5:12

Сторона Б 
 «Vagabond of the Western World» — 4:44
 «Little Girl in Bloom» — 5:12
 «Gonna Creep Up on You» (Белл, Лайнотт) — 3:27
 «A Song for While I’m Away» — 5:10

Делюкс-издание 2010 года

Диск 1 
 «Mama Nature Said» — 4:55
 «The Hero and the Madman» — 6:10
 «Slow Blues» (Дауни, Лайнотт) — 5:16
 «The Rocker» — 5:15
 «Vagabond of the Western World» — 4:46
 «Little Girl in Bloom» — 5:16
 «Gonna Creep Up on You» (Белл, Лайнотт) — 3:30
 «A Song for While I’m Away» — 5:14
 «Randolph’s Tango» (A-side) — 3:51
 «Broken Dreams» (B-side) — 4:28
 «The Rocker» (single version) (Белл, Дауни, Лайнотт) — 2:44
 «Here I Go Again» (B-side) — 3:55
 «Cruising in the Lizzymobile» (B-side) (Белл, Дауни, Лайнотт) — 4:09
 «Little Darling» (A-side) — 2:58
 «Sitamoia» (Дауни) — 3:23
 «Slow Blues» (1977 overdubbed and remixed version) — 4:46
 «Randolph’s Tango» (radio edit) — 3:24
 «Whiskey in the Jar» (radio edit) (нар.; Белл, Дауни, Лайнотт) — 3:43

Диск 2 
 «The Rocker» (BBC Radio 1 In Concert) — 5:53
 «Things Ain’t Working Out Down at the Farm» (BBC Radio 1 In Concert) — 7:32
 «Slow Blues» (BBC Radio 1 In Concert) — 7:29
 «Gonna Creep Up on You» (BBC Radio 1 In Concert) — 3:27
 «Suicide» (BBC Radio 1 In Concert) — 4:28
 «Vagabond of the Western World» (BBC Radio 1 John Peel session) — 4:27
 «Gonna Creep Up on You» (BBC Radio 1 John Peel session) — 3:22
 «Little Girl in Bloom» (BBC Radio 1 Rock On session) — 4:41
 «Sitamoia» (BBC Radio Bob Harris session) — 3:45
 «Little Darling» (BBC Radio Bob Harris session) — 3:05
 «Slow Blues» (BBC Radio Bob Harris session) — 5:31
 «Showdown» (BBC Radio Bob Harris session) — 4:40
 «Black Boys on the Corner» (BBC Radio 1 John Peel session) — 4:12

Участники записи 
 Фил Лайнотт — бас-гитара, вокал
 Эрик Белл — гитара
 Брайан Дауни — ударные, перкуссия

Примечания

Литература 
 

Альбомы Thin Lizzy
Альбомы Decca Records
Хард-рок-альбомы
Альбомы на английском языке